

Personnes

 Jean Baptiste de Belloy, cardinal français (1709-1808)
 Pierre Laurent Buirette de Belloy, auteur tragique français (1727-1775)
 Morgan de Belloy  titulaire de la Légion d'Honneur, maire d'Amiens de 1808 à 1815,
 Yves de Belloy de Saint-Liénard (1929-2012), général français, 
 Hervé de Belloy, auteur, metteur en scène et comédien (né en 1956),
 Camille de Belloy, agrégé de philosophie, dominicain (né en 1972),
Félix de Belloy, écrivain français (né en 1974).

Villes

 Belloy est une commune française du département de l'Oise l'ancien nom de Lataule changé en 1826 puis réhabilité.
 Belloy-en-France est une commune française du département du Val-d'Oise. Sa  gare et son  église
 Belloy-en-Santerre est une commune de la Somme.
 Belloy-Saint-Léonard est une commune de la Somme.
 Belloy-sur-Somme est une commune de la Somme.

Fiction
 Belloy, une bande dessinée de Jean-Michel Charlier et Albert Uderzo.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France